Barda hace referencia a varios artículos:

Armaduras
El arnés o Barda

Arquitectura
 Entramado de ramas de diversos árboles (sauces y rebollos) y paja que se coloca entre las vigas y las tejas en un tejado.
 Seto, vallado o tapia que delimita un espacio.

Botánica
El nombre común de la planta Quercus pyrenaica
El nombre común de la planta Quercus petraea
El nombre común de la planta Salix atrocinerea
El nombre común de la planta Salix salviifolia

Gastronomía
Torta de la barda, platillo típico de la zona sur del estado de Tamaulipas , México

Lugares
Barda del Medio, localidad argentina
Meseta de la Barda Negra
En la Patagonia, ladera acantilada. Ver Alto Valle
Bardá, localidad azerí.

Personas y personajes
Elyaniv Barda, futbolista israelí
Big Barda, personaje ficticio de DC Comics